Heretic, jeu vidéo sorti en 1994 ;
 Heretic , jeu vidéo en 1998.
 Heretic, album de Naked City sorti en 1992 ;
 Heretic, album de Morbid Angel sorti en 2003.